

Astronomia 
 White – cratere lunare

Aziende 
 White Motor Company – casa automobilistica produttrice di automobili a vapore

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 White – città della Contea di Brookings, Dakota del Sud
 White – città della Contea di Bartow, Georgia
 White – township della Contea di Warren, New Jersey
 White – township della Contea di Beaver, Pennsylvania
 White – township della Contea di Cambria, Pennsylvania
 White – township della Contea di Indiana, Pennsylvania

Letteratura 
 White – romanzo di Marie Darrieussecq del 2003

Musica 
 White – gruppo musicale rock progressivo fondato da Alan White
 White – album di Carol Montag del 1987
 White – album delle Show-Ya del 1988
 White – album di Angela Aki del 2011
 White – singolo dei KAT-TUN del 2001

Persone

Veicoli 

 White – autoblindo delle Forze armate statunitensi prodotto dalla White Motor Company